Tigar može značiti:
Tigar, životinja
Tigar (Winnie Pooh), lik iz crtanog filma Velike pustolovine Winnieja Pooha